Makarora bezeichnet
 Makarora (Neuseeland), Ort auf der Südinsel Neuseelands
 Makarora River, Fluss auf der Südinsel Neuseelands